Раджкот:

 Раджкот — крупный индийский город.
 Раджкот — округ в индийском штате Гуджарат, в центральной части полуострова Катхиявар.